Натуральне число 907
 907 рік до нашої ери
 907 рік нашої ери